Romanowen ist ein deutscher Ortsname:
 Romanowen, 1938 bis 1945 Heldenfelde, Kreis Lyck, Ostpreußen, seit 1945: Romanowo (Kalinowo), Dorf im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Romanowen, historische Bezeichnung der Ortschaft Rogonnen (Forsthaus), Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen, seit 1945: Rogojny (Kowale Oleckie), Waldsiedlung im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen